«Me Too» — песня, записанная американской певицей и композитором Меган Трейнор с её второго студийного альбома Thank You, вышедшая 5 мая 2016 года в качестве второго сингла на лейбле Epic. Песня была написана Меган Трейнор, Эрик Фредерик, Jacob Kasher Hindlin, Джейсон Деруло, Peter Svensson, продюсер Ricky Reed. Сингл занял позицию № 13 в чарте US Billboard Hot 100). Тираж сингла в США превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус.
Видео вышло 10 мая на канале YouTube и к апрелю 2017 года было просмотрено 350 млн раз.

История 
Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 62).

Коммерческий успех 
«No» достиг позиции № 84 в британском хит-параде.
Песня заняла позицию № 13 на Billboard Hot 100, дебютировав на № 39. «No» также достиг позиции № 12 в чарте Mainstream Top 40 (Billboard), № 11 в чарте US Adult Top 40 и № 28 в чарте US Dance Club Songs (Billboard). В США тираж сингла к октябре 2016 года превысил 1 млн копий и он получил платиновый статус.
В Австралии сингл достиг № 4 в ARIA Charts. В Канаде и Франции трек достиг 9 и 56 места соответственно.

Чарты и сертификация

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификаты 

|
|
|
|
|

Источники

Ссылки 
  (более 400 млн просмотров)

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Epic Records
Поп-песни
Песни Меган Трейнор
Песни современного ритм-н-блюза США
Песни, написанные Джейсоном Деруло